Buvuma-eilanden, Oegandese archipel in het Victoriameer
 Buvuma (eiland), Oegandees eiland in het Victoriameer
 Buvuma (plaats), plaats in Oeganda
 Buvuma (district), district in Oeganda